L'ordine Osteoglossiformes comprende 7 famiglie di pesci dulcacquicoli di medio-grosse dimensioni.

Il primo fossile di Osteoglossiformi è datato tardo Giurassico.

Etimologia
Il nome scientifico dell'ordine deriva dalle parole greche osteon -ossa + glossa -lingua e dalla parola latina forma, e significa dalla lingua ossea.

Filogenesi 
Filogenesi degli Osteoglossiformes:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni